Bolo Yeung, een Chinees acteur 
 Bolo (mes), een veelgebruikt kapmes in de Filipijnen
 Boudewijn Zenden, een bijnaam van de Nederlandse voetballer
 Bolo, populaire naam voor Bos en Lommer, een wijk in Amsterdam

de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Bolo (Demak), in de provincie Midden-Java
 Bolo (Mada Pangga), in de provincie West-Nusa Tenggara
 Bolo (Ujungpangkah), in de provincie Oost-Java
 Bolo (Wonosegoro), in de provincie Midden-Java